Der Stadtsportbund Leipzig e. V. (SSBL) ist die Dachorganisation von rund 400 Leipziger Sportvereinen und 13 Leipziger Fachverbänden mit mehr als 101.000 aktiven und passiven Mitgliedern. Sitz des eingetragenen Vereins ist die Goyastraße 2 d im Stadtteil Leipzig-Mitte.

Organisation

Struktur 
(Quelle:)

Äußere Struktur 
Als Dachorganisation bewegt sich der Stadtsportbund Leipzig im System der Sportselbstverwaltung. Er ist die erste Stufe der überfachlichen Gliederung unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Der territoriale Verantwortungsbereich erstreckt sich auf das Gebiet der Stadt Leipzig. Der SSBL unterhält enge Beziehungen zum übergeordneten Landessportbund Sachsen. Darüber hinaus besteht eine konstruktive Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Bereich der öffentlichen Sportverwaltung auf kommunaler Ebene. Zu den Partnern des SSBL zählen insbesondere das Dezernat für Umwelt, Ordnung, Sport mit dem zugehörigen Amt für Sport in der Stadtverwaltung und dem Fachausschuss Sport auf politischer Ebene der Stadt Leipzig.

Die Sportjugend Leipzig bewegt sich im selben System wie der SSBL, jedoch immer bezogen auf die jeweiligen Jugendorganisationen der Gliederungen.

Innere Struktur 
Das höchste Entscheidungsgremium des SSBL ist die Mitgliederversammlung, die einmal jährlich stattfindet. Sie besteht aus den Vertretern der Mitgliedsvereine und -verbände sowie den Mitgliedern des Präsidiums. Alle 4 Jahre findet die Mitgliederversammlung als Stadtsporttag mit Wahl des Präsidiums statt. Dessen Legislaturperiode beträgt vier Jahre.
Das ehrenamtlich tätige Präsidium bestellt einen Geschäftsführer und besetzt die Geschäftsstelle mit hauptamtlichen Mitarbeitern.

Organe

Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist das höchste Gremium des SSBL. Sie besteht aus den Vertretern der Mitgliedsvereine und -verbände sowie dem Präsidium. Sie alle haben im Rahmen der Mitgliederversammlung ein Stimmrecht. Die Mitgliederversammlung findet im ersten Quartal eines jeden Kalenderjahres statt. Sie nimmt die Berichte des Präsidiums, der Kassenprüfer und seiner Jugendorganisation Sportjugend Leipzig entgegen, genehmigt den Haushaltsabschluss und den Haushaltsplan und entlastet das Präsidium. Die Mitgliederversammlung entscheidet über Anträge ihrer Mitglieder, fasst Beschlüsse über Satzungsänderungen sowie über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung.
Der Legislaturperiode des Präsidiums entsprechend findet die Mitgliederversammlung alle 4 Jahre als Stadtsporttag mit Wahl des Präsidiums statt.

Präsidium 
Der Stadtsportbund Leipzig e.V. wird von einem ehrenamtlich tätigen Präsidium geführt. Sein Mandat erhält es vom Stadtsporttag für eine vierjährige Legislaturperiode. Das Präsidium berät und erfüllt die Aufgaben im Rahmen und im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Es setzt die strategischen Leitlinien, bestimmt die Positionierung des Dachverbandes in allen wichtigen Fragen und vertritt den Stadtsportbund Leipzig e.V. und die Interessen seiner Mitgliedsorganisationen nach außen.

Grundsätze 
Der Stadtsportbund Leipzig e.V. und seine Mitgliedsorganisationen bekennen sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung und somit zu Toleranz, Weltoffenheit und Demokratie in Leipzig.
In der Satzung sind u. a. folgende Grundprinzipien festgelegt:
 Anerkennung der Satzung und Ordnungen des Landessportbund Sachsens e.V.
 Gleichstellung der Geschlechter, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Inklusion von Menschen mit Behinderung
 Ablehnung und Ausschluss von jeglicher Form von Gewalt, Extremismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Doping
 Anerkennung der organisatorischen, finanziellen und fachlichen Selbstständigkeit seiner Mitglieder und Förderung der kameradschaftliche Zusammenarbeit

Aufgaben 
Der Stadtsportbund Leipzig e.V. fördert den Sport in seiner Gesamtheit und koordiniert die dafür notwendigen Maßnahmen. In seiner Satzung hat er u. a. folgende Zwecke festgelegt:
 Interessenvertretung seiner Mitglieder gegenüber dem Landessportbund Sachsen e.V., der Stadt Leipzig, dem Land Sachsen und allen weiteren Gremien und Organisationen, in denen der Sport vertreten ist
 Beratung und Unterstützung seiner Mitgliedsvereine bei der Gestaltung von Vereinsaktivitäten
 Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen, Sportkursen, Ehrungs- und Auszeichnungsveranstaltungen
 Organisation und Durchführung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
 Kommunikation, Repräsentation, Gremien- und Lobbyarbeit im Sport

Sportjugend Leipzig 
Die Sportjugend Leipzig (SJL) ist die Jugendorganisation des SSBL. Sie führt und verwaltet sich selbständig, ist jedoch eng mit den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Bereichen seiner Erwachsenenorganisation verknüpft.
Die SJL ist ein stadtweit agierender Jugendverband (§12 SGB VIII) mit eigener Jugendordnung für mehr als 38.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter bis 26 Jahre, die in ca. 300 Leipziger Sportvereinen sportlich organisiert und aktiv sind.
Als Interessenvertreter des Kinder- und Jugendsports gegenüber der Sportselbstverwaltung (z. B. Landessportbund Sachsen), der öffentlichen Sportverwaltung (Amt für Sport), der Kommunalpolitik (Fachausschüsse) und den Bildungseinrichtungen ist der mitgliederstärkste Jugendverband Leipzigs auch anerkannter freier Träger der Jugendhilfe.

Tätigkeitsfelder 
(Quelle:)

Veranstaltungen 
 Sparkassen-Neujahrslauf
 Ball des Sports mit LEIPZIGER SPORTLERUMFRAGE
 Sparkassen-Klettercup
 Leipzig Marathon
 Städteolympiade
 Sparkassen-LIPSIADE
 Sportwoche Sommer
 Bewegungs – KOMM!Pass
 Leipziger Seniorensportspiele
 Sportjugend-Ehrung
 Sportabzeichentreff/-tag

Aus- und Weiterbildung 
 Sportartübergreifender Grundlehrgang
 Lehrgang Übungsleiter-C Breitensport
 Sportartübergreifender Grundlehrgang – Schülerassistentenausbildung Sport
 Lizenzverlängerung Übungsleiter-C Breitensport
 Seminare Vereinsrecht
 Kurs Bewegungserziehung für 3- bis 6-Jährige
 Seminar Meine Rolle(n) als TrainerIn
 Erste-Hilfe-Kurs
 Prüferschulung Sächsisches Kindersportabzeichen FLIZZY

Vereinsberatung 
 Vereinsrecht
 Sportförderung
 Zentrale Anleitungen (z. B. VermiNet)
 Vereinsinterne und -übergreifende Probleme
 Finanzen und Steuern im Verein
 Engagementberatung
 Kinderschutz im Sportverein
 Projekt „KOMM! in den Sportverein“
 Sächsisches Kindersportabzeichen „Flizzy“
 Bildungs- und Teilhabepaket

Gremien- und Netzwerkarbeit 
 Fachausschuss Sport der Stadt Leipzig
 Jugendhilfeausschuss der Stadt Leipzig
 Stadtjugendring Leipzig e.V.
 Agenda 21
 Beiräte, Facharbeitskreise, Netzwerke

Vermietung 
 u. a. Hüpfburg, Beschallungsanlage, Ballspeedometer, Sport- und Spielgeräte
 Mitgliedskarte Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)

Freiwilligendienste 
 anerkannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst im Sport (BFD) und für das Freiwillige Soziale Jahr im Sport (FSJ)
 Vereinsberatung zum Freiwilligendienst im Sport

Ehrungen 
 Ehrenspange
 Ehrenmedaille
 Jahrespokal
 weitere Ehrungen des Landessportbund Sachsen e.V.

Partner 
Die ehrenamtlichen Gremien und hauptamtlichen Mitarbeiter des Stadtsportbundes Leipzig e.V. und seiner Sportjugend pflegen eine enge Zusammenarbeit mit Partnern aus den Bereichen:

Sport 
 Deutscher Olympischer Sportbund
 Landessportbund Sachsen
 Sportjugend Sachsen
 Olympiastützpunkt Leipzig

Bildung 
 Sächsische Bildungsagentur | Regionalstelle Leipzig
 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig
 Sportoberschule Leipzig

Wirtschaft 
 EmiR Entertainment | EVENT PARK GmbH & Co. KG.
IKK classic
 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | Regionalverband Leipzig/Nordsachsen
 Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
 Konsumgenossenschaft Leipzig eG
 Sparkasse Leipzig
 SportScheck Leipzig
 Leipziger Stadtwerke GmbH

Verwaltung 
 Stadt Leipzig | Amt für Sport
 Stadt Leipzig | Amt für Jugend, Familie und Bildung
 Stadt Leipzig | Ordnungsamt

Politik 
 Fachausschuss Sport der Stadt Leipzig
 Jugendhilfeausschuss der Stadt Leipzig
 Jugendarbeit

Jugendarbeit 
 Stadtjugendring Leipzig e.V.

Mitgliedsorganisationen

Stadtfachverbände | Vereine mit besonderer Aufgabenstellung

Sportvereine

Mitgliedschaft 
Folgende Voraussetzungen ermöglichen eine Mitgliedschaft im Stadtsportbund Leipzig e.V. auf freiwilliger Basis:
 Der Verein ist beim Amtsgericht Leipzig im Vereinsregister eingetragen.
 Sitz des Vereins ist die Stadt Leipzig.
 Der Verein hat vom Finanzamt die Anerkennung der Gemeinnützigkeit erhalte.
 Der Verein hat die Förderung des Sports als Hauptsatzungszweck verankert.
Über die Mitgliedschaft entscheidet das Präsidium des Stadtsportbundes Leipzig e.V. in seinen regulären Sitzungen.

Einzelnachweise 

Regionaler Sportverband (Sachsen)
Gegründet 1990
Sport (Leipzig)